Скрепер:
 Скрепер — землеройно-транспортная машина.
 Скрепер — лопата для уборки снега.
 Скрепер — вид модификации для автомобиля.